Обяляй () — топоним Литвы:
 Обяляй — город;
 Обяляй — деревня в Рокишскском районе;
 Обяляй — деревня в Тракайском районе;
 Обяляй — деревня в Укмергском районе.